Die Dell Technologies Hall of Fame Tennis Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Juli 2019 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Umag die Umag Open sowie in Båstad die Swedish Open gespielt. Alle drei Turniere zählten zur Kategorie ATP Tour 250.

Titelverteidiger waren Steve Johnson im Einzel sowie Jonathan Erlich und Artem Sitak im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 583.585 US-Dollar; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 652.245 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 13. und 14. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)